Peureulak (Aceh Timur), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Peureulak (Seunagan), een plaats in Indonesië
Peureulak (Mutiara), een plaats in Indonesië